Polskie pułki piechoty:
 182 Pułk Piechoty (1939) (II RP) – polski pułk piechoty okresu II RP

Niemieckie pułki piechoty:
 182 Pułk Piechoty (16 Saksoński) – niemiecki pułk piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego

Rosyjskie pułki piechoty:
 182 Grochowski Pułk Piechoty – rosyjski pułk piechoty okresu Imperium Rosyjskiego